Круммахер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Круммахер, Готтфрид-Даниил (1774—1837) — реформатский пастор, брат Фридриха-Адольфа Круммахера.
 Круммахер, Фридрих-Адольф (1767—1845) — немецкий поэт, теолог; брат Готтфрида-Даниила Круммахера, отец Фридриха-Вильгельма Круммахера.
 Круммахер, Фридрих-Вильгельм (1796—1868) — реформатский богослов, сын Фридриха-Адольфа Круммахера.